Штеффі Граф була дворазовою чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла постійна суперниця Габріела Сабатіні, що стало рематчем фіналу турніру 1988 року і півфіналу верхньої половини турніру 1989 року. Це була перша і єдина перемога Сабатіні над Граф у рамках турнірів Великого шолома.

Для Сабатіні це був єдиний титул на турнірах Великого шолома, попри вісімнадцять потраплянь у півфінали цих турнірів упродовж кар'єри.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Сабатіні — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Відкритий чемпіонат США з тенісу 1990 на ITFtennis.com , джерело для цієї сітки

жінки, одиночний розряд
1990 у жіночому тенісі
1990 в американському спорті